Tatsuya Tanaka (né en 1982), footballeur japonais
Tatsuya Tanaka (né en 1992), footballeur japonais